Алисе Ларде́ де Вентурино (; 29 июня 1895, Сан-Сальвадор, Сальвадор — 13 октября 1983, там же) — сальвадорская поэтесса, композитор, педагог и учёный.

Биография 
Алисе Ларде де Вентурино родилась в Сан-Сальвадоре 29 июня 1985 года. Она была дочерью инженера-химика Хорхе Ларде-Бурдона и профессора Амелии Артес-Эчеверриа. Кроме неё в семье было ещё двенадцать детей. Одним из братьев поэтессы был сальвадорский учёный Хорхе Ларде-Артес, а сестрой — художница Селье Ларде.

Ранние стихи Алисе Ларде были опубликованы в журнале «Спираль» в 1919 — 1922 годах. В этом издании печатали свои произведения признанные сальвадорские поэты и писатели, такие, как Сальвадор Саласар Арруэ, Мигель Анхель Эспино и Клаудия Ларс.

В 1924 году поэтесса вышла замуж за чилийского социолога Агустина Вентурино, от которого родила дочь Алисе Габриелу Вентурино. Затем почти полвека она провела за границей родины. С 1928 года сотрудничала с издательством журнала «Отчизна» в Буэнос-Айресе.

Алисе Ларде де Вентурино была членом различных научных и литературных организаций, в том числе: Общества геологии и географии Франции, Кордовской академии наук в Испании, Иканского культурного центра в Перу, Атенео де Сальвадор, Панамериканского круглого стола и прочих. В 1976 году была избрана в Законодательное собрание Сальвадора. 27 октября 1979 года была удостоена звания «Женщины Америк», которое ей присвоил Союз американских женщин в Нью-Йорке.

Избранные сочинения 
 «Лепестки души» (, 1921)
 «Мужественная душа» (, 1925)
 «Дикая красота» (, 1927)
 «Новый полярный мир» (, 1929)
 «Электричество основа жизни и смерти?» (, 1943)
 «Электричество, Вленеская Душа Мира: космические и био-психологические феномены» (, 1954)
 «Сексуальная фригидность у женщин» (, 1967)

Источники 
 Cañas Dinarte, Carlos. «Diccionario escolar de autores salvadoreños». — San Salvador: Dirección de publicaciones e impresos, 2000
 Escobar Galindo, David. «Índice antológico de la poesía salvadoreña». — San Salvador: UCA Editores, 1995 ISBN 8484050548
 Vargas Méndez, Jorge. Alice Lardé de Venturino: Del amor por la poesía a la ciencia

Композиторы Сальвадора
Поэты Сальвадора
Педагоги Сальвадора